Яровий провулок (Київ)
 Яровий провулок (Чернігів)